Wiele kościołów pod wezwaniem św. Jakuba znajduje się na jednym z odgałęzień drogi św. Jakuba.

W Polsce 
 kościół św. Jakuba Apostoła w Brzesku
 Kościół św. Jakuba w Częstochowie
 Kościół św. Jakuba w Gdańsku
 kościół św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie
 Kościół św. Jakuba Apostoła w Gieble
 Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie
 kościół św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy
 Kościół św. Jakuba Starszego w Lubrzy
 kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Lubszy
 Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
 bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
 kościół św. Jakuba Większego Apostoła w Poznaniu
 kościół św. Jakuba i Anny w Przasnyszu
 kościół św. Jakuba w Raciborzu
 kościół św. Jakuba w Sandomierzu
 Kościół św. Jakuba Apostoła w Sączowie
 Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie
 kościół św. Jakuba w Szczyrku
 kościół św. Jakuba w Toruniu
 kościół św. Jakuba w Warszawie-Tarchominie

Za granicą 
 Wielki kościół św. Jakuba w Hadze
Bazylika św. Jakuba w Lewoczy
 Katedra św. Jakuba w Rydze
katedra św. Jakuba w Santiago de Compostela
 Kościół św. Jakuba w Sztokholmie
 Katedra św. Jakuba w Szybeniku 

Jakub, św.